

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Davide Bianchetti, (né en 1977), joueur de squash italien ;
 Lorenzo Bianchetti, (1545-1612), cardinal italien ;
 Sebastiano Bianchetti (né en 1996), athlète italien, spécialiste du lancer du poids ;
 Suzanne Bianchetti, (1889-1936), actrice française.

Récompenses cinématographiques
 Le prix Suzanne-Bianchetti est une récompense française de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. 

Homonymie
Homonymie de patronyme